De Zwitserse voetbalclub BSC Young Boys speelt sinds 1957 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt BSC Young Boys

Statistieken

Europa Cup I (seizoen 1986/87)

Bijgaand een overzicht van de spelers die BSC Young Boys vertegenwoordigden in de UEFA Europa Cup I, seizoen 1986/87 onder leiding van trainer-coach Aleksander Mandziara. De Zwitserse formatie werd in de eerste ronde uitgeschakeld door de Spaanse grootmacht Real Madrid.

Europa Cup II (seizoen 1987/88)

Bijgaand een overzicht van de spelers die BSC Young Boys vertegenwoordigden in de UEFA Europa Cup II, seizoen 1987/88 onder leiding van trainer-coach Aleksander Mandziara. De Zwitserse formatie werd in de kwartfinale uitgeschakeld door AFC Ajax.

UEFA Cup (seizoen 1993/94)

Bijgaand een overzicht van de spelers die BSC Young Boys vertegenwoordigden in de UEFA Cup, seizoen 1993/94 onder leiding van trainer-coach Martin Trümpler. De Zwitserse formatie werd in de eerste ronde uitgeschakeld door het Schotse Celtic.

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Zwitserland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

BSC Young Boys
BSC Young Boys